Kunath ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Kunath (1864–1936), deutscher Turnlehrer und Sportschriftsteller
 Arthur Kunath (1914–1995), deutscher Generalleutnant 
 Beate Kunath (* 1967), deutsche Filmemacherin und Drehbuchautorin
 Friedrich Kunath (* 1974), deutscher Maler und Objektkünstler
 Gerd Kunath (1930–2017), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Hanna Kunath (1909–1994), deutsche Pilotin
 Hans Kunath (1899–1979), deutscher Politiker (SPD), MdL Bayern
 Isi Kunath (* 1963), deutsche Künstlerin und Fotografin
 Jan Kunath (* 1980), deutscher Moderator und DJ

 Jochen Kunath (* 1945), deutscher Fußballspieler
 Paul Kunath (1926–2022), deutscher Sportpsychologe
 Ulrich Kunath (* 1942), deutscher Chirurg
 Yayar Kunath (* 1989), thailändischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kunad